Julius Caesar kan syfta på:

 Julius Caesar (film, 1950) – en film av pjäsen
 Julius Caesar (film) – en amerikansk episk film från 1953 i regi av Joseph L. Mankiewicz
 Julius Caesar (film, 1970) – en brittisk film från 1970 i regi av Stuart Burge
 Julius Caesar (musikalbum) – ett musikalbum från 1993 av Smog (Bill Callahan)
 Julius Caesar (pjäs) – en tragedi av William Shakespeare
 Julius Caesars tempel – ett tempel i Rom
 Julius Caesar – en opera av Georg Friedrich Händel från 1724, se Giulio Cesare in Egitto

Personer
 Julius Caesar (100–44 f.Kr.), en romersk militär, statsman och skriftställare
 Julius Caesar Alford (1799–1863), en amerikansk politiker
 Julius Caesar Scaliger (1484–1558), italiensk lärd
 Julius Caesar Thitz (1826–1899), en finländsk konteramiral för den ryska kejserliga flottan

Se även
 Caesar (olika betydelser) – flera